Sárdi János
 Sárdi János (?–?) birkózó
 Sárdi János (1920–2017) kékfestő mester, népi iparművész
Sárdy János
 Sárdy János (1907–1969) operaénekes (tenor), színész